The Dead Zone kan syfta på:
The Dead Zone – en roman av Stephen King från 1979, se Död Zon
Dead Zone – en amerikansk film från 1983 som bygger på Kings roman, originaltitel The Dead Zone
The Dead Zone (TV-serie) – en tv-serie från 2002 som löst bygger på romanen